Cepek oder Čepek ist der Familienname folgender Personen:

 Petr Čepek (1940–1994), tschechischer Schauspieler
 Radim Cepek (* 1975), tschechischer Unihockeyspieler und -trainer